Miejscowości w USA:
 Gulfport – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas
 Gulfport – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Harrison
 Gulfport – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson